Čechie Karlín může označovat tři různé sportovní subjekty:

 SK Čechie Karlín – bývalý fotbalový klub
 TJ Čechie Karlín – sportovní klub sdružující oddíly v různých sportovních odvětvích
 SC Čechie Praha – samostatný softballový klub SK Softball Club Čechie